

Населені пункти та їхні частини
 Лісе-Ями — село в гміні Любачів Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лісе-Ями — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лісе-Ями — частина села Кльоново в гміні Любево Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лісе-Ями — частина села Бистшиця в гміні Войцешкув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Лісе-Ями — частина села Хоменциська-Дуже в гміні Старий Замосць Замойського повіту Люблінського воєводства
 Лісе-Ями — частина села Воля Бухівська (Воля-Буховська) в гміні Ярослав Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Лісе-Ями — частина села Длуґі-Кеж у гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Лісе-Ями — лісова осада в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки